Betrayed in the Octagon è il primo album in studio del musicista statunitense Oneohtrix Point Never, pubblicato nel 2007.

Tracce